Head of NASA and the 2 Amish Boys è il dodicesimo album in studio del gruppo musicale israeliano Infected Mushroom, pubblicato nel 2018.

Tracce 
Bliss on Mushrooms (with BLiSS, featuring Miyavi) – 9:31
Guitarmass – 6:38
Head of NASA – 7:45
Chenchen Barvaz – 7:42
Walking on the Moon – 5:36
Here We Go Go Go – 5:55
Lost In Space – 4:55

Collegamenti esterni